Guido V
 Guido Guerra V – condottiero e politico italiano, membro della famiglia dei Conti Guidi
 Guido V – conte della famiglia dei Guidi